Темп в музиці
 Темп — колишній радянський футбольний клуб з Баку.
 Темп— радянський футбольний клуб з міста Вінниця.
 Темп — український футбольний клуб із Градизька Полтавської області.
 Темп — колишній футбольний клуб з Києва.
 Темп — український футбольний клуб з міста Шепетівки Хмельницької області.
 Темп — стадіон у Святошинському районі Києва.
 Темп (мовознавство) — швидкість потоку зв'язного мовлення.
 Темп (розповідь) — це швидкість, з якою розповідається історія.
 Темп (шахи) — одиниця вимірювання часу в шахах
 Темп-3000 — українське підприємство, яке спеціалізується на засобах індивідуального захисту та колективного бронезахисту.

Див. також 
 Темпи інфляції